Aquenáton  — também chamado Amenófis IV
 Amenófis (filho de Hapu)